Alex Turner (glazbenik), britanski pjevač, tekstopisac i gitarist u sastavima Arctic Monkeys i The Last Shadow Puppets
Alex Turner (redatelj), američki filmski redatelj
Alex Turner (rob), rob iz Virginije, koji je pobjegao na početku Američkog građanskog rata i borio se u vojsci Unije
Alexander Buller Turner (1893. – 1915.), britanski vojnik u 1. svjetskom ratu